Сезон 2019/20 е 28-о издание на Английската висша лига от основаването ѝ през 1992 г.

Сезонът започва на 9 август 2018 г. и ще завърши на 17 май 2020 г.

Манчестър Сити ще защитава титлата си за втори пореден сезон, след като през изминалия записа требъл.

Сезон 2019/20 ще е първият, в който ще има кратка пауза през февруари.

Въвежда се и използването на Система за видеоповторения (VAR).

Отбори 
Двадесет отбора ще се състезават в лигата – първите седемнадесет от предходния сезон и три отбора, спечелили промоция от Чемпиъншип.

Отбори класирали се във Висшата лига
 Астън Вила
 Норич Сити
 Шефилд Юнайтед

Отбори изпаднали от Висшата лига
 Кардиф Сити
 Фулъм
 Хъдърсфийлд Таун

Класиране

Статистика 
Към 1 септември 2019 г.

Голмайстори 

2019/20